Vaterpolsko prvenstvo Jugoslavije za 1957. godinu je drugi put zaredom osvojio Jadran iz Splita.

I. savezna liga

II. savezna liga

Kvalifikacije za II. saveznu ligu 
Igrano u Ohridu, ali je turnir naknadno poništen te je novi turnir igran u Zagrebu uoči početka sezone 1958.

Republička prvenstva

Hrvatska 
Igrano u Zadru.

Izvori 
 Copič Miroslav: Jadran-Koteks : '20 - '90, Split, 1990.
 Franko Mirošević, Nevenko Šeparović: Vaterpolo klub Vela Luka 1953. – 2003, Vela Luka, 2007.

1957.